

Sigle 
 Federazione dei Commerci – organizzazione fittizia dell'universo immaginario di Guerre stellari
 Ferrovie della Calabria – azienda di trasporti
 Figlie della Carità – istituto di vita consacrata
 Fior di conio – condizione di conservazione di una moneta
 First day cover – espressione inglese spesso usata in filatelia per busta primo giorno 
 Floppy disk controller
 Fluidodinamica computazionale
 Forum for Democratic Change – partito politico ugandese
 Cellule Follicolari Dendritiche dei follicoli degli organi linfoidi periferici
 F.d.C – test di fissazione del complemento

Religione 
 F.d.C. – Figlie della carità di San Vincenzo de' Paoli
 F.d.C. – Figlie del Crocifisso
 F.D.C. – Figlie della Divina Carità